È troppo facile (Murder Is Easy) – romanzo di Agatha Christie del 1939
È troppo facile (Murder is Easy) –  film per la televisione statunitense del 1982 tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Christie
È troppo facile – singolo di Meg del 2008, dall'album Psychodelice